Id. Kós Károly (1883–1977) erdélyi magyar építész, grafikus, író
Ifj. Kós Károly (1919–1996) erdélyi magyar néprajzkutató, az MTA tagja